Dieser Artikel behandelt die schwedische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden. Schweden nahm zum achten Mal an der Endrunde teil und scheiterte zum zweiten Mal im Viertelfinale.

Qualifikation 

Schweden wurde für die Qualifikation in Gruppe 4 gelost und traf dabei auf  Dauergegner Dänemark, Polen, die Slowakei und erstmals auf die Moldau, das sich über die 1. Qualifikationsrunde für die Hauptqualifikation qualifiziert hatte. Gegen die Moldau begannen die Schwedinnen die Qualifikation, wobei Lisa Dahlkvist ihr 100. Länderspiel machte und die Schwedinnen mit 3:0 gewannen. Auch die folgenden fünf Spiele wurden ohne Gegentor gewonnen. Im vorletzten Spiel am 15. September 2016 kassierten sie dann zwar beim 2:1-Sieg gegen die Slowakei das erste Gegentor, qualifizierten sich aber vorzeitig als Gruppensieger und konnten dann die 0:2-Niederlage gegen Dänemark im letzten Spiel verkraften. Mit 22 Toren erzielten die Schwedinnen die wenigsten Tore aller Gruppensieger. Insgesamt 13 Schwedinnen erzielten Qualifikationstore, nur die deutsche Mannschaft hatte mehr Torschützinnen. Beste schwedische Torschützinnen waren Kosovare Asllani und Fridolina Rolfö mit je drei Toren auf dem 50. Platz der Torschützinnenliste.

Tabelle

Kader 
Der vorläufige Kader wurde am 22. Mai bekannt gegeben. Für Lina Hurtig wurde Julia Spetsmark am 3. Juni nachnominiert. Am 20. Juni wurde der endgültige Kader benannt. Gestrichen wurden Tove Almqvist, Fanny Andersson, Petra Andersson und Nathalie Björn.

Vorbereitung  
Im Oktober spielten die Schwedinnen erstmals gegen den Iran, dessen Frauen dabei erstmals in Europa zu einem Spiel antraten, und gewannen mit 7:0, wobei alle Tore in der ersten Halbzeit fielen. Jeweils drei Tore erzielten Magdalena Eriksson und Olivia Schough, die zur zweiten Halbzeit ausgewechselt wurden. Drei Tage später kamen sie beim Nachbarn Norwegen nur zu einem torlosen Remis. Norwegen war dann auch erster von zwei Testspielgegnern während eines Trainingslagers im Januar 2017 an der spanischen Mittelmeerküste, wo sich die skandinavischen Mannschaften traditionell vorbereiten. Mit einem 1:2 starteten die Schwedinnen in das EM-Jahr. Mit einem 0:0 gegen England, einen weiteren EM-Teilnehmer am 24. Januar wurde das Trainingslager abgeschlossen. Im März stand dann wieder die Teilnahme am Algarve-Cup auf dem Programm, wo EM-Gastgeber Niederlande (0:1) sowie Australien (1:0) und China (0:0) in der Gruppenphase die Gegner waren. Als Gruppendritter blieb den Schwedinnen dann nur das Spiel um Platz 7, was für sie das schlechteste Abschneiden in der Geschichte des Algarve-Cups bedeutete. Das Platzierungsspiel wurde dann aber gegen EM-Endrundengegner Russland mit 4:0 gewonnen. Am 6. April verloren die Schwedinnen in Trelleborg gegen den Olympiadritten Kanada mit 0:1, der drei Tage später auch gegen den EM-Gruppengegner Deutschland spielte und mit 1:2 verlor. Einen Monat vor der EM-Endrunde spielten die Schwedinnen am 8. Juni in Göteborg gegen Weltmeister USA und verloren mit 0:1, wobei Kosovare Asllani ihr 100. Länderspiel machte. Am 13. Juni gewannen sie dann gegen EM-Neuling Schottland in Växjö mit 1:0. Am 8. Juli folgte die Generalprobe für die EM gegen Mexiko, die ebenfalls mit einem 1:0-Sieg endete.

Quartier in den Niederlanden war das Van der Valk-Hotel Duiven bij Arnhem A12.

EM-Endrunde

Gruppenphase 

Bei der Auslosung am 8. November 2016 war Schweden Topf 2 zugeordnet.
Schweden wurde in Gruppe B gelost und trifft im ersten Spiel der einzigen Gruppe ohne EM-Neuling auf Titelverteidiger und Olympiasieger Deutschland, dann auf Italien und Russland. Gegen Russland gab es bisher in vier Spielen vier Siege, davon drei in den EM-Vorrunden 1997, 2001 und 2009, der bisher letzten Begegnung. Auch gegen Italien ist die Bilanz positiv: in 21 Spielen gab es 15 Siege, vier Remis und nur zwei Niederlagen. Zuletzt trafen beide am 16. Juli 2013 in der letzten EM-Vorrunde aufeinander und Schweden gewann mit 3:1. Die letzte Niederlage gegen Italien gab es am 26. Juni 2004 in der Qualifikation für die EM 2005 als die Schwedinnen bereits qualifiziert waren. Gegen Deutschland ist die Bilanz dagegen negativ: in 26 Spielen gab es sieben Siege und 19 Niederlagen. Das letzte Spiel zwischen beiden war das Finale bei den Olympischen Spielen 2016, das Schweden mit 1:2 verlor. Den letzten Sieg gegen Deutschland gab es am 4. März 2015 im ersten Gruppenspiel des Algarve-Cup 2015, als die Schwedinnen einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Sieg verwandeln konnten. Eine Woche später verloren sie dann aber das Spiel um Platz 3 mit 1:2 und drei Monate später verloren sie auch das WM-Achtelfinale gegen Deutschland (1:4).

Das erste Endrundenspiel in der Gruppe A endete gegen Deutschland mit einem 0:0-Unentschieden, was nach 27 Begegnungen das erste Unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften bedeutete.

K.-o.-Runde

Viertelfinale 
Schweden und die Niederlande trafen zuvor 20-mal aufeinander, wovon die Schwedinnen zehn Spiele gewannen sowie je fünf Spiele verloren und remis spielten. Zuletzt trafen beide im März beim Algarve-Cup 2017 aufeinander und die Niederländerinnen gewannen mit 1:0. Bei einer EM-Endrunde trafen beide noch nie aufeinander. Den letzten Sieg gegen die Niederländerinnen konnten die Schwedinnen am 30. Mai 2015 im kanadischen Toronto in der Vorbereitung auf die WM 2015 feiern, bei dem Lotta Schelin zum 150. Mal das blau-gelbe Dress überstreifte. Die Niederländerinnen trafen als Gewinner dieses Spiels im Halbfinale auf England, den Sieger der Viertlfinal-Partie gegen Frankreich. Mit dem EM-Aus endete wie bereits zuvor angekündigt die Amtszeit von Pia Sundhage als schwedische Nationaltrainerin. Nachfolger wurde Peter Gerhardsson.

Einzelnachweise 

Schweden
2017 Frauen